Squaliforma är ett släkte av fiskar. Squaliforma ingår i familjen Loricariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Squaliforma